Ілля́ Микола́йович Тимофі́єв (, м. Норильськ, Красноярський край, РРФСР — , смт Новотошківське, Попаснянський район, Луганська область, Україна) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Біографія 
Народився 1973 року в російському місті Норильську. Мешкав із сім'єю в селі Першотравенка Компаніївського району Кіровоградської області.

Під час російської збройної агресії проти України з 13 лютого 2015 по 26 квітня 2016 року служив за мобілізацією на посаді стрільця 72-ї окремої механізованої бригади. В травні 2017 року пройшов збори резервістів, 6 червня 2017 підписав контракт.

Старший солдат, старший оператор 13-го окремого мотопіхотного батальйону «Чернігів-1» (в/ч А4427) 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

19 липня 2017 року, близько 18:00, поблизу смт Новотошківське Попаснянського району, під час патрулювання території біля лісопосадки спрацювала стрибаюча осколкова міна ОЗМ-72. Внаслідок вибуху двоє бійців загинули на місці, один дістав важкі поранення, врятувати його життя не вдалось. Ще троє військовослужбовців зазнали поранень. Разом з Іллею загинули молодший сержант Роман Детинченко і старший солдат Руслан Конюша.

22 липня з воїном прощались в Компаніївці, похований на кладовищі села Першотравенка Компаніївського району.

Залишилась дружина та троє дітей, — однорічний син Юрій і дві доньки, Яніна та Вікторія.

Нагороди та вшанування 
 Указом Президента України № 98/2018 від 6 квітня 2018 року, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку, нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).
 Його портрет розміщений на меморіалі «Стіна пам'яті полеглих за Україну» у Києві: секція 10, ряд 2, місце 11.
 Його ім'я згадується на щоденному ранковому церемоніалі вшанування захисників України
 недержавна нагорода «За вірність присязі» (посмертно)

Примітки

Джерела 
 Тимофієв Ілля Миколайович // Книга пам'яті полеглих за Україну.
 Уродженці Компаніївського району, які загинули за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України // Компаніївська РДА.
 Герої АТО. Тимофієв Ілля Миколайович // Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка.
 Руслан, Ілля, Роман. Обличчя бійців 58-ї бригади, загиблих від стрибаючої міни під Новотошківкою // «Новинарня», 21 липня 2017.
 Ольга Ткаченко. Без батька залишилося троє діток: у зоні АТО загинув військовий із Компаніївського району // «Перша електронна газета», 21 липня 2017.

Померли в Попаснянському районі
Поховані в Компаніївському районі